Teillé (Loire-Atlantique)
Teillé (Sarthe)